Чемпіонат Угорщини з футболу 1969 — 67-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона вдесяте здобув Уйпешт Дожа.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Будапешт Гонвед взяв участь у Кубку володарів кубків 1970—1971 як фіналіст Кубку Угорщини 1969.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

1969
Угорщина
1969 в угорському спорті